Yanglin bezeichnet:

 Yanglin (Hengdong) (杨林镇), Großgemeinde im Kreis Hengdong in der chinesischen Provinz Hunan
 Yanglin (Kaihua) (杨林镇), Großgemeinde im Kreis Kaihua in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Yanglin (Songming) (杨林镇), Großgemeinde im Kreis Songming in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yanglin (Dongkou) (杨林乡), Gemeinde im Kreis Dongkou in der chinesischen Provinz Hunan
 Yanglin (Hulan) (杨林乡), Gemeinde im Stadtbezirk Hulan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Yanglin (Shaoshan) (杨林乡), Gemeinde der Stadt Shaoshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Yanglin (Yueyang) (杨林乡), Gemeinde im Kreis Yueyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Yanglin (Tianmen) (杨林街道), Straßenviertel der Stadt Tianmen in der chinesischen Provinz Hubei